Allsvenskan (2008) była 84. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Rozgrywki rozpoczęły się 30 marca, a zakończyła się 9 listopada. Liga liczyła 16 zespołów. Dwie ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi, natomiast 14. zespół zagrał w barażach. Tytułu nie obroniła drużyna IFK Göteborg. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Kalmar FF. Tytuł króla strzelców zdobył Patrik Ingelsten, który w barwach Kalmar FF strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2008 w Szwecji